Das Masters 2011 war ein Snooker-Turnier, das vom 9. bis 16. Januar 2011 in London ausgetragen wurde.

Preisgeld 
Das Preisgeld für den Masters-Sieger 2011 betrug £ 150.000, für den Finalisten £ 75.000. Für das höchste Break wurden £ 15.000 bezahlt.

Die weiteren Preisgelder waren wie folgt gestaffelt:
Halbfinalisten: £ 30.000
Viertelfinalisten: £ 20.000
Achtelfinalisten: £ 15.000

Insgesamt: £ 500.000

Finalrunde 
Anders als in den Jahren zuvor gab es keine Qualifikation und keine Wildcards für das Turnier. Eingeladen wurden die Top 16 der aktualisierten Weltrangliste Das letzte Mal waren 1989 nur die ersten 16 an den Start gegangen.

Finale

Century Breaks

Einzelnachweise 

2011
Snookerveranstaltung 2011
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena